Ганькин — фамилия и топоним:
 Ганькин — хутор Новоалександровского района Ставропольского края, Россия.
 Ганькин, Виталий Ксенофонтович (род. 1976) — российский гребец-байдарочник.
 Ганькин, Денис Павлович (род. 1989) — казахстанский стрелок из лука, мастер спорта международного класса.